Il singolare del Bank of the West Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Marion Bartoli.

Aleksandra Wozniak ha battuto in finale 7–5, 6–3, Marion Bartoli.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (semifinali)
  Anna Čakvetadze (quarti)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (secondo turno)

  Patty Schnyder (quarti)
  Marion Bartoli (finale)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2008